Plaatsen:
 Christchurch (Nieuw-Zeeland)
 Christchurch (Dorset)
 Christchurch Priory
 Christchurch Castle
 Christchurch (Cambridgeshire)
 Christchurch (Wales)
Overig:
 Christchurch United

Zie ook:
 Christ Church